Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2007 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Venus Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
2007